Het UEFA Cup-toernooi 2007/08 was het 37e seizoen van de UEFA Cup, het op een na belangrijkste Europese voetbaltoernooi voor clubs. Zenit Sint-Petersburg won deze editie voor het eerst in haar bestaan door het Schotse Rangers FC uit Glasgow in de finale op 14 mei 2008 in het City of Manchester Stadium te verslaan. Zenit was de tweede Russische club, na CSKA Moskou (2004/05) die de UEFA Cup won.

In totaal deden er 123 teams mee aan de voorrondes en/of het hoofdtoernooi van de UEFA Cup 2007/2008. De voorrondes begonnen op 19 juli 2007, het hoofdtoernooi op 20 september.

Toernooi 
De UEFA Cup 2007/08 kende twee voorronden en een hoofdtoernooi met zeven ronden. De tweede ronde werd door middel van de groepsfase gespeeld, de andere acht ronden middels het knock-outsysteem. Afhankelijk van de positie op de UEFA-coëfficiënten ranglijst is bepaald hoeveel teams per land aan de UEFA Cup mag deelnemen. Dit aantal ligt tussen de één en vier.

Deelnemende teams 

 FP: via Fair Play klassement

Eerste voorronde 
De loting werd op 29 juni verricht en de wedstrijden vonden op 19 en 26 juli plaats.

Aan de eerste voorronde deden 74 teams mee (in het seizoen 2006/07 waren dit er 70):
 Drie teams hebben zich op basis van Fair Play geplaatst: BK Häcken (Zweden, winnaar klassement) en via loting Lillestrøm SK (Noorwegen) en MyPa-47 Anjalankoski (Finland)
 De nummers 3 van landen op posities 16 t/m 21 op de UEFA-coëfficiënten ranglijst
 De nummers 2 van de landen vanaf positie 19 op de ranglijst, met uitzondering van Liechtenstein, San Marino en Andorra
 De bekerwinnaars van de landen vanaf positie 21 op de ranglijst

 * Partizan Belgrado is vanwege wanorde tijdens de heenwedstrijd gediskwalificeerd.

Tweede voorronde 
De loting werd op 27 juli verricht en de wedstrijden vonden op 16 en 30 augustus plaats.

Aan de tweede voorronde deden 64 teams mee:
 De 37 winnaars uit de eerste voorronde
 De 11 winnaars van de Intertoto competitie
 De nummers 3 van landen op posities 9 t/m 15 op de UEFA-coëfficiënten ranglijst
 De nummers 2 van de landen op posities 16, 17 en 18
 De bekerwinnaars van de landen op posities 15 t/m 20

Eerste ronde 
De loting werd op 31 augustus verricht in Monaco en de wedstrijden vonden op 20 september en 4 oktober plaats.

80 teams namen deel:
 De 32 winnaars uit de tweede voorronde
 De 16 verliezers in de derde kwalificatieronde van de Champions League
 De bekerwinnaars van de 14 hoogst genoteerde landen op de UEFA-coëfficiënten ranglijst
 De nummers 6 van de competities van de landen op positie 1 t/m 3
 De nummers 5 van de competities van de landen op positie 1 t/m 8
 De nummers 4 van de competities van de landen op positie 4 t/m 8
 De nummers 3 van de competities van de landen op positie 7 en 8

Groepsfase 
De loting werd op 9 oktober verricht en de wedstrijden vonden tussen 25 oktober en 20 december plaats.

De groepsfase werd gespeeld door de 40 winnaars uit de eerste ronde. Er werden, via loting, acht groepen van vijf teams gemaakt. Elk team speelde eenmaal tegen de vier andere teams in de groep; waarbij twee keer thuis en twee keer uit gespeeld werd. De drie beste teams uit elke groep gingen door naar de volgende ronde.

De volgende clubs plaatsten zich hiervoor:

De volgende groepen werden geloot.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Derde ronde 
De 24 doorstromende teams uit de groepsfase en de acht #3 uit de groepsfase van de UEFA Champions League 2007/08 beginnen aan de knock-outronden. De die doorstroomden vanuit de Champions League waren Olympique Marseille, Rosenborg BK, Werder Bremen, SL Benfica, Rangers FC, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven en Slavia Praag.

De thuiswedstrijden werd gespeeld op 13 en 14 februari, de terugwedstrijden op 21 februari.

Achtste finale 
De thuiswedstrijden werden op 6 maart gespeeld. De terugwedstrijden op 12 en 13 maart.

Kwartfinale 
De thuiswedstrijden werden op 3 april gespeeld. De terugwedstrijden op 10 april.

Halve finale 
De thuiswedstrijden werden op 24 april gespeeld. De terugwedstrijden op 1 mei.

Finale 

De finale werd op 14 mei 2008 in het City of Manchester Stadium in Manchester gespeeld.

 De wedstrijd stond onder leiding van Peter Fröjdfeldt met als assistenten Stefan Wittberg en Henrik Andren en als vierde scheidsrechter Martin Ingvarsson uit Zweden.

UEFA Cup
Europacupvoetbal 2007/08